NRP „Douro” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty portugalskiej marynarki wojennej. Nazwa pochodzi od rzeki Duero (port. Douro):
 „Douro” – kanonierka typu Tejo z lat 70. XIX wieku
 NRP „Douro” – niszczyciel typu Guadiana z początku XX wieku
 NRP „Douro” (I) – niszczyciel typu Douro z okresu międzywojennego, sprzedany do Kolumbii (ARC „Antioquia”)
 NRP „Douro” (II) – niszczyciel typu Douro z okresu międzywojennego
 NRP „Douro” – okręt patrolowy typu Flyvefisken z końca XX wieku, zakupiony w 2014 roku (ex duński KDM „Ravnen”)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy portugalskich okrętów